Die Staatsmeisterschaft von Goiás, das Campeonato Goiano, auch Goianão genannt, wurde erstmals 1944 durch den im November 1939 gegründeten Fußballverband des Staates, der Federação Goiana de Futebol, abgehalten. Die Teilnehmer an der ersten Ausspielung waren der Atlético Goianiense, der den Wettbewerb gewann, Vila Nova FC, Goiânia EC, Goiás EC und Campinas, also vier Vertreter aus der Hauptstadt Goiânia und ein Provinzverein. Der Rekordmeister Goiás EC gewann seinen ersten Titel 1966, während der vorausgegangene Rekordmeister Goiânia EC seinen letzten Titel 1974 feiern konnte.

Nationale Bedeutung 
Fußballerisch ist der brasilianische Bundesstaat Goiás – ca. 6 Millionen Einwohner auf einem Gebiet etwa der Größe Deutschlands, im geographischen Zentrum des Landes um die Hauptstadt Brasília gelegen – nicht besonders bedeutend. Größter Erfolg auf nationaler Ebene war bislang der Einzug des Goiás EC in das Pokalfinale von 1990.

29-mal nahm bislang Goiás EC an der nationalen Meisterschaft teil. AA Anapolina und Goiânia jeweils viermal, Atlético und Vila Nova jeweils dreimal und einmal Itumbiara EC. An den nationalen Pokalwettbewerben Taça Brasil und Copa do Brasil nahmen bisher Anápolis FC, Goianiense, Goiás EC und der Vila Nova FC teil.

Teilnehmer 2014 
 Associação Atlética Anapolina (Anápolis)
 Associação Atlética Aparecidense (Aparecida de Goiânia)
 Anápolis Futebol Clube (Anápolis)
 Atlético Clube Goianiense (Goiânia)
 Clube Recreativo E Atlético Catalano - Crac (Catalão)
 Goianésia Esporte Clube (Goianésia)
 Goiás Esporte Clube (Goiânia)
 Grêmio Esportivo Anápolis (Anápolis)
 Trindade Atlético Clube (Trindade)
 Vila Nova Futebol Clube (Goiânia)

Sieger

Meisterschaftshistorie

Siehe auch 

 Staatsmeisterschaft von Goiás (Frauenfußball)

Weblinks 
 Federação Goiana de Futebol
 Julio Bovi Diogo: Goiás State League - List of Champions, RSSSF Brazil

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Brasilien
Sportveranstaltung in Goiás